Fagner Conserva Lemos, ou simplement Fagner, est un footballeur brésilien, né le  à São Paulo. Il évolue au poste d'arrière droit au Corinthians.

Biographie

Sélection nationale 
Appelé à disputer la Coupe du monde 2018 en Russie, il devient titulaire à la place de Danilo à partir du deuxième match de poule.

Palmarès 
  PSV Eindhoven
 Champion des Pays-Bas en 2008

  CR Vasco da Gama
 Vainqueur de la Coupe du Brésil en 2011
 Champion de Série B en 2009

  SC Corinthians
 Championnat du Brésil : 2015
 Brésil
Vainqueur de la Copa America en 2019

Statistiques 

Dernière mise à jour le

Références

Liens externes 
 

Footballeur international brésilien
Joueur du Sport Club Corinthians Paulista
Joueur du PSV Eindhoven
Joueur du Club de Regatas Vasco da Gama
Joueur du VfL Wolfsburg
Naissance en juin 1989
Naissance à São Paulo